Stazione di Sant'Agata di Militello, sulla linea Messina-Palermo
 Stazione di Sant'Agata sul Santerno, sulla linea Faenza-Lavezzola